Milling ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Milling (* 1944), deutscher Ökonom, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industrie an der Universität Mannheim
 Stephen Milling (* 1965), dänischer Opernsänger (Bass)